La crypte royale ou crypte des Wettin (Wettiner-gruft) de la cathédrale de la Sainte-Trinité à Dresde

 La crypte royale de l'église Notre-Dame de Laeken à Bruxelles

 La crypte royale (cripta real) du monastère de l'Escurial au nord-ouest de Madrid

 La crypte royale (cripta reale) de la basilique de Superga à Turin

 La crypte royale (kongelige krypt) de la citadelle d'Akershus à Oslo

 La crypte royale (koninklijke grafkelder) de la Nieuwe Kerk à Delft

 La crypte royale (groby królewskie) de la cathédrale du Wawel à Cracovie

 La crypte royale (royal crypt) de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor

 La crypte royale (kunglig krypta) de l'église de Riddarholmen à Stockholm

Voir aussi 
 Crypte impériale (kaisergruft) de l'église des Capucins à Vienne
 Nécropole papale de la basilique Saint-Pierre
 
 Liste des nécropoles royales

Royale